Le terme iroquois peut désigner :
 les Iroquois, un groupe de cinq et plus tard six, nations amérindiennes vivant historiquement dans le nord de l'État de New York ; 
 l'iroquois, un groupe de langues parlée par ces peuples ;
 Iroquois Pliskin, un personnage de la série vidéo-ludique Metal Gear, en réalité pseudo de Solid Snake dans Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.
 Crête iroquoise, un style de coiffure qui consiste à avoir la tête rasée à l'exception du milieu où les cheveux sont dressés en crête.

Toponymes 

Plateau Iroquois, un grand plateau principalement couvert de glace situé à l'est de la partie sud de l'escarpement de Washington dans les montagnes de Pensacola de Edith Ronne Land, Antarctique.

 Iroquois Falls, une ville du Nord de l'Ontario situé dans le district de Cochrane.
 Rivière aux Iroquois, un affluent du lac Saint-Jean, coulant Sainte-Hedwidge et Saint-Prime, MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean,au Québec.
 Rivière Iroquois (fleuve Saint-Jean), un affluent du fleuve Saint-Jean, coulant dans Dégelis (au Québec), puis dans le comté de Madawaska (au Nouveau-Brunswick).
 Rivière des Iroquois (rivière Nottaway), un affluent de la rivière Nottaway, dans la région administrative du Nord-du-Québec, dans la province canadienne de Québec.
 Rivière des Iroquois (rivière Richelieu), un tributaire de la rivière Richelieu, coulant dans Saint-Jean-sur-Richelieu, MRC Le Haut-Richelieu, en Montérégie, Québec.
 Petite rivière Iroquois, un affluent de la rivière Iroquois (fleuve Saint-Jean), coulant dans le comté de Madawaska, au Nouveau-Brunswick.
 Deuxième bras des Iroquois, un affluent de la rivière aux Iroquois, coulant dans Lac-Ashuapmushuan et Sainte-Hedwidge, dans la MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

 Rivière Iroquois (Indiana et Illinois), une rivière coulant dans les États de l'Indiana et de l'Illinois ;
 Iroquois (Dakota du Sud), une municipalité du Dakota du Sud ;
 Iroquois (Illinois), un village de l'Illinois ;
 Comté d'Iroquois, dans l'État de l'Illinois.
 Iroquois (Kentucky), Louisville, Kentucky
 Iroquois (Virginie Occidentale), une zone non organisé du comté de Wyoming, Virginie-Occidentale.

Équipements 
 l'Iroquois PS-13, un turboréacteur développé par la compagnie Orenda ;
 l'UH-1 Huey, un hélicoptère nommé en premier lieu « Iroquois » ;
 la classe Iroquois, une classe de destroyers des Forces canadiennes ;
 le  est un destroyer de la classe Tribal en service pendant la seconde Guerre mondiale ;
 le  est un destroyer de la classe Iroquois, entré en service en 1972.